Braille steht für:
 Brailleschrift, eine Blindenschrift
 Louis Braille (1809–1852), Blindenbetreuer und Erfinder der Brailleschrift 
 (9969) Braille, einen Asteroiden